Marianna Nagy (jugadora d'handbol). (1957), jugadora d'hanbdol hongaresa
 Marianna Nagy (patinadora sobre gel). (1929–2011), patinadora sobre gel hongaresa